Honda RC213V je japonski cestni dirkalni motocikel, ki so ga razvili pri Honda Racing Corporation z namenom tekmovanja na Svetovnem prvenstvu v motociklizmu MotoGP, začenši s tekmovalno sezono 2012 do danes. Pravila za leto 2012 so za tekmovalne motocikle dovoljevala do 1000 kubičnih centimetrov prostornine, z omejitvijo do 4 valjev in največ do 81 mm vrtine valja.

Ime motocikla je sestavljeno iz naslednjih pomenskih delov:
 RC= Hondina tradicionalna predpona za vse dirkalne (RC=RaCing) štiritaktne motocikle
 213= število 3 pomeni, da gre za tretji tovarniški motocikel v 21. stoletju
 V= Črka V pomeni V motor

Zgodovina 
V letu 2012 je Honda izdelala dva tovarniška motocikla RC213Vs, ki sta jih v moštvu Repsol Honda vozila Casey Stoner in Dani Pedrosa; tretjega in četrtega sta vozila Álvaro Bautista v moštvu Gresini Racing in Stefan Bradl v moštvu LCR. Jonathan Rea je tekmoval v dveh dirkah svetovnega prvenstva kot zamenjava za Caseyja Stonerja, po njegovem padcu v Indianapolisu.

Na prvem testiranju pred novo sezono, ob koncu leta 2011, sta bila najboljša dirkalna časa pri Pedrosi in Stonerju, ki sta vozila z novim motociklom RC213V.

Z zmagami Repsolovih tekmovalcev, ki so osvojili zmago pri 12 tekmah svetovnega pokala in končali na drugem in tretjem mestu po osebni razvrstitvi, je motocikel RC213V takrat prvič zmagal med vsemi izdelovalci motociklov, ki so tekmovali po novi regulaciji tekmovanja s prostornino motorja do 1000 kubičnih centimetrov.  
V letu 2013 je obstoječi zmagovalec serije Moto2 Marc Márquez zamenjal Caseyja Stonerja v moštvu Repsol Honda in zmagal v osebni razvrstitvi na motociklu RC213V. Dani Pedrosa je bil tretji na lestvici tekmovalcev in tako je motocikel RC213V osvojil prvo mesto še drugič med vsemi proizvajalci, ki so se udeležili prvenstva.  

Leta 2014, na prvem predsezonskem testiranju v Sepangu se je za motocikel RC213V nadaljevalo uspešno obdobje osvajanja najvišjih uvrstitev po času, pri čemer so tekmovalci na tem motociklu zasedli prvo, tretje, peto in šesto mesto že prvi dan testiranja v Sepangu in prvo, drugo, tretje in deveto mesto drugi dan.

Za sezono 2019 v svetovnem prvenstvu, so motorje motocikla letnika 2019 RC213V preizkusili Marquez in njegov novi timski kolega Jorge Lorenzo; obstajajo tri različne specifikacije, ki so na razpolago, in so jih dirkači preizkusili med dvodnenem preizkusu na dirkališču dirkališču Ricardo Tormo v bližini Valencie, v Španiji. Na prvem dnevu testiranja so zabeležili naslednje čase: Marquez in Lorenzo 1:31.718 in 1:32.959 drugi dan pa 1:30.911 za Marqueza in 1:31.584 za Lorenza.

Tekmovalci na tovarniških motociklih

RCV1000R
7. novembra 2013 je HRC predstavila motocikel RCV1000R, pri katerem gre za poenostavljeno različico profesionalnega dirkalnika, ki so ga moštva Gresini Racing, AB Motoracing in Aspar Racing Team uporabljala v sezoni 2014. Motocikel RCV1000R nima vgrajnega brezšivnega menjalnika in  and the pnevmatskih ventilov kot jih najdemo pri RC213V in uporablja uradno, od Dorne izdano programsko opremo ECU.

RC213V-RS

V sezoni 2015 je novi motocikel RC213V-RS nadomestil RCV1000R, s čimer je prevzel pnevmatske ventile a še vedno je bil brez vgrajnega brezšivnega menjalnika.

Specifikacije

Rezultati v Svetovnem prvenstvu MotoGP

Povzetek za motocikel 
These results are accurate up to the 2019 Valencian Community motorcycle Grand Prix.

Naslovi v svetovnem prvenstvu:
Proizvajalci: 7 (, , , , , , )
Dirkači: 6 (Marc Márquez 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019)
Moštva: 6 (Repsol Honda 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019)

Zmage na dirkah: 80
2012: Pedrosa 7, Stoner 5 (skupaj 12)
2013: Márquez 6, Pedrosa 3 (skupaj 9)
2014: Márquez 13, Pedrosa 1 (skupaj 14)
2015: Márquez 5, Pedrosa 2 (skupaj 7)
2016: Márquez 5, Pedrosa 1, Crutchlow 1, Miller 1 (skupaj 8)
2017: Marquez 6, Pedrosa 2 (skupaj 8)
2018: Márquez 9, Crutchlow 1 (skupaj 10)
2019: Márquez 12 (skupaj 12)

Prva štartna mesta: 82
2012: Pedrosa 5, Stoner 5, Bautista 1 (skupaj 11)
2013: Márquez 9, Pedrosa 2, Bradl 1 (skupaj 12)
2014: Márquez 13, Pedrosa 1 (skupaj 14)
2015: Márquez 8, Pedrosa 1 (skupaj 9)
2016: Márquez 6, Crutchlow 1 (skupaj 7)
2017: Marquez 8, Pedrosa 3 (skupaj 11)
2018: Marquez 7, Crutchlow 1 (skupaj 8)
2019: Márquez 10 (skupaj 10)

Rezultati za RC213V 
(key) (podatki v poudrajenem tisku pomenijo prvo štartno mesto; podatki v poševnem tisku pomenijo najhitrejši krog)

*Sezona v teku.

Rezultati za RCV1000R 
(key)

Rezultati za RC213V-RS 
(key)

Opombe

Sklici

Zunanje povezave 
 Honda MotoGP uredna spletna stran

RC212V
Vozila leta 2012